Сан Матео има више значења:
 Сан Матео (Кантабрија)
 Округ Сан Матео, је округ у америчкој савезној држави Калифорнија, САД
 Сан Матео (Нови Мексико), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Сан Матео (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Сан Матео (Колумбија)